Miejscowości w USA:
 Van Meter – miasto w stanie Iowa, w hrabstwie Dallas
Gminy w USA:
 Van Meter (ang. Van Meter Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Dallas
 Van Meter (ang. Van Meter Township) – gmina w stanie Dakota Północna, w hrabstwie Dickey